Goesev (stad) (voor 1946 Gumbinnen), plaats in de Russische oblast Kaliningrad
 Matvej Goesev, Russisch astronoom
 Vladimir Goesev (wielrenner), Russische wielrenner
 Goesev (krater), een grote krater op aarde, in Rusland.

Zie ook 
 Gusev